Con la palabra zarcillo es posible referirse a varias cosas diferentes:

 a un zarcillo vegetal, un tallo, hoja o pecíolo especializado del que se sirven ciertas plantas trepadoras;
 al zarcillo, que es el nombre con el que se conoce en el Perú al ave Larosterna inca;
 a un pendiente o arete, también llamado zarcillo; o
 a Zarcillo, un personaje de la novela El Señor de los Anillos, del escritor británico J. R. R. Tolkien.

Enlaces externos